Esistono più comuni francesi con questo nome

Vieux-Moulin – Oise
Vieux-Moulin – Vosgi